Брандл, Брандль — фамилия.

Известные носители:

 Брандл, Алекс (род. 1990) — британский автогонщик, сын Мартина Брандла.
 Брандль, Алоис (1855—1940) — австрийский и немецкий филолог.
 Брандль, Викентий (1834—1901) — чешский политик и историк, член Чешской академии.
 Брандл, Мартин (род. 1959) — британский автогонщик.
 Брандль, Пётр (1668—1735) — чешский художник.
 Брандль, Тереза (1902—1948) — надзирательница немецких концентрационных лагерей, нацистская военная преступница.

См. также 
 Бранд
 Брандлер
 Прантль

Примечания